Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?, een Franse film, 2014
 Le Diable et le Bon Dieu, een Frans toneelstuk van Jean-Paul Sartre